Vulturu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Vulturu (Constanța), Gemeinde im Kreis Constanța
 Vulturu (Vrancea), Gemeinde im Kreis Vrancea

 Vulturu (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea